Giorni senza fine (The Young Doctors) – film statunitense del 1961 diretto da Phil Karlson.
Dottori agli antipodi (The Young Doctors) – serie televisiva australiana trasmessa dal 	1976 al 1983.
The Young Doctors – tag team del wrestling.